HOH steht für:
 Hohwacht (Ostsee), als Fischereikennzeichen
 Flugplatz Hohenems-Dornbirn in Österreich (IATA-Code)
 Landkreis Haßberge, Kfz-Kennzeichen (für Hofheim in Unterfranken)

Hoh steht für:
 Hoh (Volk), Indianerstamm im US-Bundesstaat Washington.

HoH steht für:
 Himmel oder Hölle, ein Fingerspiel

Siehe auch:
 Höh
 Hoh-Regenwald (auch Hoh Rain Forest oder Hoh National Rainforest genannt) auf der Olympic Peninsula im Westen des Bundesstaates Washington

Abkürzung